Familia Happos este un serial de desene animate 3D CGI pentru copii, produs ca un serial original pentru canalul Boomerang de către compania Spider Eye Productions. Serialul urmărește aventurile zilnice ale familiei Happos, o familie de hipopotami albaștri.

În România, premiera a fost pe canalul Boomerang la 26 iunie 2017, iar pe Cartoon Network la 4 septembrie 2017.

Episoade

Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2016